Михаил Мордвинов:
 Мордвинов, Михаил Дмитриевич (1862—1927) — вице-губернатор Уральской области в 1910—1917 годах, камергер.
 Мордвинов, Михаил Иванович (1730—1782) — инженер-генерал, военный педагог.
 Мордвинов, Михаил Максимович (род. 1977) — российский пианист